Kennicott peut désigner :
 Kennecott, un camp minier des États-Unis en Alaska ;
 la Kennecott Utah Copper rail line, une ligne de chemin de fer des États-Unis en Alaska ;
 le glacier Kennicott, un glacier des États-Unis en Alaska ;
 la Kennicott, une rivière des États-Unis en Alaska ;
 Robert Kennicott (1835-1866), un naturaliste américain.